

Шелангер — селище, Звениговський район, Марій Ел
 Шелангер — присілок, Звениговський район, Марій Ел